L'autruche, l'oiseau ;
l'Autruche, rivière coulant dans le Territoire de Belfort ;
Autruche, commune française des Ardennes.